Hirz ist der Familienname von:

 Gottfried Hirz (* 1958), österreichischer Politiker (Grüne)
 Heinrich Hirz (1887–1959), deutscher Industriemanager, Direktor des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins
 Mario Hirz (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Michael Hirz (* 1952), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Hirtz
 Hirsch